Die Football League First Division 1928/29 war die 37. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 25. August 1928 und endete am 4. Mai 1929.

The Wednesday gewann mit einem Punkt Vorsprung vor Leicester City die dritte englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger Manchester City und Leeds United konnten die Klasse halten; stattdessen mussten der FC Bury und Cardiff City den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger FC Middlesbrough und Grimsby Town ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||22
||21
||24
||27
||24
||28
||21
||23
||21
||29
||23
||26
||25
||24
||25
||25
||25
||23
||27
||21
||27
||27

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von The Wednesday 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1928/29 für The Wednesday in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt, als letztes die Anzahl aller Erstligaspiele bis dahin. Die Spieler von The Wednesday hatten am Ende der Saison insgesamt 1947 Erstligaspiele bestritten.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Keith Farnsworth: Sheffield Wednesday. A Complete Record 1867–1987. Breedon, Derby 1987, ISBN 0-907969-25-9.

Weblinks 
 England 1928-29 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1928/29
Fußballsaison 1928/29